Neopanorpa magna (Chou & Wang), een schorpioenvliegensoort uit China
 Neopanorpa magna (Issiki), een schorpioenvliegensoort uit Taiwan